Лаза́р Ривье́р (, ; 1589 год, Монпелье — 1655 год, там же) — французский врач и литератор.

Доктор с 1611 года; профессор университета Монпелье с 1622 года и до самой смерти. Советник и медик короля Людовика XIII.

Его труды, особенно «Institutiones medicae» (1655), долгое время служили учебниками по медицине.

Труды 
Написал:
 «Questiones medicae duodecim» (Монпелье, 1621),
 «Praxis medica» (Париж, 1640),
 «Observationes medicae» (1646),
 «Methodus curandarum febrium» (1648),
 «Institutiones medicae» (Лейпциг, 1655).

Литература 
 

Медики Франции